

Jeugdig persoon, of persoon in opleiding 
 cadet (militair), leerling aan een cadettenschool
 sport: speler in een jeugdcategorie, zie junior (sport)
 volksmond (Brusselse en aanverwante dialecten) "kadee": jonge kerel, deugniet, plantrekker

Organisaties 
 Cadetten, aanhangers van de Russische Constitutioneel-Democratische Partij (1905)
 De Luchtcadetten van België, een Belgische jeugdbeweging
 Koninklijk Marine Kadettenkorps, een Belgische jeugdvereniging die zich tot doel stelt de maritieme geest te bevorderen

Overig 
 Cadet (metrostation), metrostation in Parijs
 cadet (zeilboot), type zeilboot
 Cadet Records, een jazz-platenlabel

Zie ook 
 Kadet - televisiezender voor kinderen
 Kadetje - broodje
 Opel Kadett - auto